ARA Veinticinco de Mayo  — назва низки бойових кораблів ВМС Аргентини, названих  на честь дати початку Травневої революції.
 Veinticinco de Mayo (1810) — бригантина, збудована у 1810 році. Брала участь у війні за незалежність Аргентини.
 Veinticinco de Mayo (1815) — шхуна, збудована у 1815 році. Брала участь як корсар у війні за незалежність Аргентини.
 Veinticinco de Mayo (1826) — фрегат, збудований у 1826 році. Брав участь в аргентино-бразильській війні.
 Veinticinco de Mayo (1828) — фрегат, збудований у 1828 році. Того ж року затонув.
 Veinticinco de Mayo (1841) — фрегат, збудований у 1841 році. На службі протягом 1841-1860 років.
 Veinticinco de Mayo (1859) — пароплав, збудований  у 1859 році. Захоплений Парагваєм під час Війни Потрійного Альянсу.
 ARA Veinticinco de Mayo (1891) — бронепалубний крейсер. На службі протягом 1881-1916 років. Розібраний у 1921 році
 ARA Veinticinco de Mayo (C-2) — важкий крейсер однойменного типу. На службі протягом 1931-1960 років.
 ARA Veinticinco de Mayo (V-2) —  британський (HMS Venerable (R63)) та голландський (HNLMS Karel Doorman (R81)) легкий авіаносець типу «Колоссус», проданий у 1968 році Аргентині. На службі у складі ВМС Аргентини протягом 1969-1997 років. Розібраний у 2000 році.

Назви військових кораблів Аргентини